Веле:

 Веле () — географическая область во Франции, в восточной части Центрального горного массива.
 Веле () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Веле () — коммуна во Франции, департамент Тарн.
 Веле — село в Иране.
Веле () — деревня в Уоллис и Футуна.
 Веле-Нзас — одна из 7 провинций в Экваториальной Гвинее.
 Веле-Сракане — название острова и одноименного села в хорватской части Адриатического моря.
 Веле, Генрих Теодор (1778—1805) — серболужицкий художник и график.